Tjæreby kan henvise til flere stednavne i Danmark:

Ordet tjære er et gammelt nordisk ord, som dækker over et lille vandhul, en lille sø eller et vådområde. Derfor er der flere byer med begyndelsen tjære her i Danmark. Også Tjæreborg. Oprindeligt hed Tjæreby “Tyerby”.
 Tjæreby (Hillerød Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tjæreby Sogn, Hillerød Kommune
 Tjæreby (Idestrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Idestrup Sogn, Guldborgsund Kommune
 Tjæreby (Slagelse Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tjæreby Sogn, Slagelse Kommune
 Tjæreby (Terslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Terslev Sogn, Faxe Kommune
 Tjæreby (Tårnborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tårnborg Sogn, Slagelse Kommune
 Tjæreby (Vor Frue Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vor Frue Sogn, Roskilde Kommune
 Tjæreby Sogn (Slagelse Kommune) – er et sogn i Slagelse-Skælskør Provsti